Het wereldkampioenschap handbal voor vrouwen 2005, het 17de WK handbal voor vrouwen, werd gespeeld in het Russische Sint-Petersburg van 5 tot en met 18 december 2005.

In dit toernooi werd Nederland uiteindelijk vijfde in de eindrangschikking. De finale tussen Rusland en Roemenië werd uiteindelijk door de Russen gewonnen met 28-23.

Gekwalificeerde teams

Groepsfase

Groep A

Eindstand

Groep B

Eindstand

Groep C

Eindstand

Groep D

Eindstand

Hoofdronde
Groep A en Groep B werden samengevoegd en Groep C en Groep D werden samengevoegd.
Alle resultaten uit de groepsfase bleven staan in de onderlinge wedstrijden.

Groep I

Eindstand

Groep II

Eindstand

Plaatsingswedstrijden

Wedstrijd om 7e/8e plaats

Wedstrijd om 5e/6e plaats

Halve finales

Troostfinale

Finale

Statistieken

Eindrangschikking

All Star Team 

Gekozen door team officials en IHF experts.

Topscorers 

Bron:

Top keepers 

Bron:

Steals 

Bron:

Geblokkeerde schoten 

Bron:

Zie ook 
 Wereldkampioenschap handbal mannen 2005

Handbal in 2005
Sportevenement in Sint-Petersburg
Handbal
2005